Skull Valley peut désigner :

 Skull Valley (Arizona), une communauté non incorporée rurale située dans le comté de Yavapai dans l'État de l'Arizona aux États-Unis
 Skull Valley (Utah), une vallée située dans l'est du Comté de Tooele au sud-ouest du Grand Lac Salé dans l'État de l'Utah aux États-Unis.